Scotiosphaeria är ett släkte av svampar. Scotiosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scotiosphaeria